Rheinhold ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Rheinhold (1853–1900), deutscher Bildhauer
 Klaus Rheinhold (1891–1974), deutscher Unternehmer der Isolier- und Asbestindustrie
 Otto Rheinhold (1855–1937), Unternehmensgründer, Stifter und Mäzen, Mitbegründer des „Asylvereins für Obdachlose“ in Hannover
 Walter Rheinhold (1897–1973), deutscher Politiker

Rheinhold bezeichnet
 Familiengrab Rheinhold, Grabdenkmal auf dem Stadtfriedhof Stöcken in Hannover

Siehe auch:
 Reinhold